And Then There Were None, een roman van Agatha Christie
 And Then There Were None (theater), toneelstuk van Agatha Christie gebaseerd op de roman
 And Then There Were None (1945), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van René Clair
 And Then There Were None (1974), een verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Peter Collinson
 And Then There Were None (2015), Britse miniserie uit 2015 
 Tien kleine negertjes (lied), kinderlied waarop de roman gebaseerd is